El nombre Frances ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1980 - Huracán Frances.
 1986 - Huracán Frances.
 1992 - Huracán Frances.
 1998 - Tormenta tropical Frances. 
 2004 - Huracán Frances.